Токин има више значења:

 Токин (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Токин (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику